Osikovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Осиково) :
Osikovo, village bulgare de l'obchtina de Garmen, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Osikovo, village bulgare de l'obchtina de Devin, situé dans l'oblast de Smolyan ;
Osikovo, village bulgare de l'obchtina de Popovo, situé dans l'oblast de Targovichte.